
Molekulska formula -{C10H15N}- se može odnositi na:

 2-Fenil-3-aminobutan
 Metamfetamin
 α-Etilfenetilamin
 Izopropilbenzilamin
 Levometamfetamin
 Ortetamin
 Fenprometamin
 Fentermin